Lesage, LeSage bzw.  Le Sage ist der Familienname folgender Personen:

 Alain-René Lesage (1668–1747), französischer Schriftsteller
 Ben LeSage (* 1995), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Bill Le Sage (1927–2001), britischer Jazzpianist
 Brigitte Lesage (* 1964), französische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Éric Le Sage (* 1964), französischer Pianist
 Georges-Louis Le Sage (1724–1803), Schweizer Physiker
 Jean Lesage (1912–1980), kanadischer Politiker
 Michel Lesage (* 1952), französischer Politiker
 Mikaël Lesage (* 1975), französischer Fußballschiedsrichter
 Pierre-Charles Lesage (1740–1810), französischer Ingenieur
 Xavier Lesage (1885–1968), französischer Dressurreiter